Ко́нский — фамилия:

 Конский, Григорий Григорьевич (1911—1972) — актёр театра и кино, режиссёр, преподаватель.
 Конский, Пётр Алексеевич (1870—1942) — русский историк и педагог.